Die offizielle Transkription der Volksrepublik China für das Tibetische ist ein System zur Umschrift des Tibetischen in lateinischer Schrift, das u. a. von der chinesischen Regierung und von der UNO verwendet wird.

Geschichte 
Ein Entwurf der Transkription wurde am 12. Mai 1965 von der Nationalen Hauptverwaltung Kartografie und der Chinesischen Kommission für Schriftreform () für die Schreibweise von tibetischen Ortsnamen in lateinischer Schrift gleichzeitig mit Transkriptionssystemen für das Mongolische und Uigurische veröffentlicht (Originaltitel:  Entwurf von Prinzipien zur Transkription von Ortsnamen aus Sprachen nationaler Minderheiten mit dem Hanyu-Pinyin-Alphabet) und im Juni 1976 – nach der Kulturrevolution – revidiert und verabschiedet. Die Umschrift des Tibetischen orientiert sich an der Schreibweise der entsprechenden Laute in Hanyu Pinyin, das zuvor für das Hochchinesische entwickelt worden war.

Das System wurde im Jahr 1977 in der Resolution III/8 von der UNO anerkannt und empfohlen.

Im September 1976 revidierte die Chinesische Kommission für Schriftreform die Regeln zur Transkription von Personennamen vom Mai 1974 (Originaltitel: ) und schrieb das System auch für die Transkription von Personennamen vor. Am 30. August 1978 bekräftigte u. a. das chinesische Außenministerium den Beschluss und am 26. September 1978 bestätigte der Staatsrat diese Norm. Das UN-Sekretariat erklärte, ab 15. Juni 1979 das System sowohl für Orts- als auch für Personennamen zu verwenden.

Grundlagen 
In dem Erlass von 1974 ist klar festgehalten, dass Namen aus den Sprachen nationaler Minderheiten nicht nach der chinesischen Aussprache, sondern nach der ursprünglichen Sprache wiedergegeben werden müssen.

Die Schreibweisen beruhen auf der tibetischen Rundfunkaussprache (d. h. im Wesentlichen auf dem Dialekt der tibetischen Hauptstadt Lhasa). Das Tibetische verwendet eine historisch-etymologische Rechtschreibung, daher kann von der Transkription nicht eindeutig auf die tibetische Schreibweise geschlossen werden.

Tibetisch ist eine Tonsprache. Die Töne werden in der Umschrift nicht bezeichnet. (In Tibetisch-Lehrbüchern – z. B. den Lehrwerken der Zentralen Nationalitäten-Universität in Peking – wird daher eine modifizierte Version des offiziellen Systems verwendet, in der die Töne durch eigene Buchstaben bezeichnet werden.)

Transkription der Anlaute 
Eine umfassendere Darstellung des Systems (mit der Transkription aller Konsonantenhäufungen, die in der Schriftsprache vorkommen) findet man unter Tibetische Sprache – Lhasa-Dialekt.

Tabellen: Tibet. – tibetische Schrift; Umschrift – Transkription; IPA – Aussprache in IPA

Einfache Konsonanten

Konsonantenkombinationen

Transkription der Auslaute 
Tibet. – tibetische Schrift; Umschrift – Transkription; IPA – Aussprache in IPA

Siehe auch 
 Tibetische Schrift
 Wylie-Transliteration
 THDL-Transkription

Literatur 
 Shǎoshù mínzú dìmíng Hànyǔ pīnyīn zìmǔ yīnyì zhuǎnxiěfǎ . In: Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ : Zhōngguó dìmínglù  (Chinesisches Ortslexikon). Zhōngguó dìtú chūbǎnshè , Peking 1997, ISBN 7-5031-1718-4, S. 585–588 (Online-Text einer anderen Ausgabe, Webseite des chinesischen Bildungsministeriums).

Weblinks 
 UNGEGN Working Group on Romanization Systems: Report on the Current Status of United Nations Romanization Systems for Geographical Names — Tibetan, Januar 2003 (Eesti Keele Instituut, PDF; 91 kB).
 陈邦柱:   (Institut für angewandte Sprachwissenschaft des Bildungsministeriums der Volksrepublik China), 28. November 2003.
 :  (Institut für angewandte Sprachwissenschaft des Bildungsministeriums der Volksrepublik China), 25. Januar 2008.

Fußnoten 

Umschrift für Tibetisch